Invaders (« envahisseur » en anglais) peut désigner :

 Les Envahisseurs (The Invaders), une équipe de super-héros de l'univers de Marvel Comics ;
 Les Envahisseurs (The Invaders), une série télévisée de science-fiction américaine ;
 Le Retour des envahisseurs (The Invaders), une mini-série de science-fiction américaine ;
 Invaders!, un recueil de nouvelles de science-fiction de Gordon R. Dickson ;
 Invaders (Occupation), un film de Luke Sparke sorti en 2018.